George Legge, I barone Dartmouth – ammiraglio inglese
 George Legge, III conte di Dartmouth – politico inglese